Yolanda Andrade puede referirse a:

 Yolanda Andrade Gómez, actriz mexicana; o
 Yolanda Andrade, fotógrafa feminista mexicana.